Josep Maria Pujol i de Barberà (Tarragona, 1871-1949), arquitecte català.
 Josep Maria Pujol i Duran (Vilanova i la Geltrú, 1930-2013), futbolista català.
 Josep Maria Pujol i Gorné (Mollerussa, 1941), arquitecte tècnic i empresari català.
 Josep Maria Pujol i Artigas, empresari català.
 Josep Maria Pujol i Sanmartín, professor de tipografia català.